Bryan Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryan Hill (Connecticut)
 Bryan Hill (Iowa)
 Bryan Hill (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Brian Hill